Langøya kan henvise til følgende norske øer:
 Langøya (Re) – ø i Holmestrandfjorden i Ytre Oslofjord. Øen ligger i Re kommune i Vestfold fylke.
 Langøya i Bamble – ø i Langesundsfjorden. Øen ligger Bamble kommune i Telemark fylke.
 Langøya (Vesterålen) – ø i øgruppen Vesterålen i Norland fylke.

Se også:
 Langøyene – ø i Bunnefjorden i Oslofjorden. Øen ligger Nesodden kommune i Akershus fylke.
 Langøy (Kragerø) – ø i Kragerø kommune i Telemark fylke.